Славица Кнежевић (Грачац, 17. август 1955) југословенска је и хрватска филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1964. || Код судије за прекршаје (ТВ серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1977. || Микеланђело Буонароти (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1983. || С. П. У. К. || Сексолог
|-
| 1986. || Унутарње резерве (ТВ филм) || Нена
|-
| 1986. || Путовање у Вучјак (ТВ серија)|| Субрета
|-
| 1986. || Како преживјети до првог (ТВ филм) || Студенткиња која тражи посао
|-
| 1987. || -{Dirty Dozen: The Deadly Mission}- || Италијанка
|-
| 1987. || Теревенка (ТВ филм) || /
|-
| 1987. || Шумановић — комедија уметника (ТВ филм) || Мадам
|-
| 1988. || -{The Dirty Dozen: The Fatal Mission}- (ТВ филм) || 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1990. || -{The Little Flying Bears}- (ТВ серија) || /
|-
| 1990. || Неуништиви (ТВ серија) || /
|-
| 1990. || Чаробњаков шешир || позајмила глас
|-
| 1990. || Fatal Sky || Млада циганка
|-
| 1990. || Луде гљиве (ТВ филм) || /
|-
| 1995. || Оловна причест || /
|-
| 1995. || Мртва точка || /
|-
| 1982–1996. || Смоговци (ТВ серија) || Соња Врагец
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2002. || Хлапићеве нове згоде (ТВ серија) || /
|-
| 2002. || Генералов царски осмијех (ТВ филм) || Ева Иванишевић
|-
| 2004. || -{La Femme Musketeer}- (ТВ мини серија) || крчмарица
|-
| 2004. || Дилер 2 || Славко
|-
| 2005. || Снивај, злато моје || Барбара Скреблин
|-
| 2005. || Дилер 3 || Дерикоња
|-
| 2006. || Бумеранг (ТВ серија) || Јосипа Зиљак
|-
| 2008. || Тужни богаташ (ТВ мини серија) || Госпођа Реметин
|-
| 2008. || Није крај || Госпођа Новак
|-
| 2008. || Битанге и принцезе (ТВ серија) || Светлана
|-
| 2009. || Стипе у гостима (ТВ серија) || Соња Лагерфелд
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-е
|-
| 2006–2011. || Бибин свијет (ТВ серија) || Ђурђа Хрковић
|-
| 2011. || Прва дама Дубраве (кратки филм) || Тета Славе
|-
| 2012. || Забрањено смијање || Равнатељица
|-
| 2015. || Ти мене носиш || Продуцентица
|-
| 2015. || Загребачке приче || /
|-
| 2015. || Да сам ја нетко (ТВ серија) || Продуценткиња
|-
| 2015. || Немој никоме рећи (ТВ серија) || Гинеколошкиња
|-
| 2015. || Народни херој Љиљан Видић || Љиљанова мама
|-
| 2016. || Празник демокрације (кратки филм) || /
|-
| 2016. || ЗГ 80 || Госпођа у потходнику
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1955.
Грачани (Лика)
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Биографије живих особа